Storkärret kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storkärret, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (0,636 ha)
Storkärret, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Storkärr, Helsingfors, bosättningsområde i Åggelby i Helsingfors stad, fi.: Suursuo

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn